El pes pesant va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 21 i el 24 d'agost de 1920. El pes pesant era la categoria més pesada en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin més de 79,4 kg. Hi van prendre part 9 atletes de 8 nacions diferents.

Medallistes

Quadre 
{{16TeamBracket-with third
| RD1=Setzens de final
| RD2=Quarts de finals
| RD3=Semifinals
| RD4=Final
| RD4b=Combat pel bronze

| RD1-team01=
| RD1-score01=W
| RD1-team02= Mariano Barbaresi 
| RD1-score02=L

| RD2-team01=
| RD2-score01=W
| RD2-team02=
| RD2-score02=L

| RD2-team03=
| RD2-score03=W
| RD2-team04=
| RD2-score04=L

| RD2-team05=
| RD2-score05=W
| RD2-team06=
| RD2-score06=L

| RD2-team07=
| RD2-score07=W
| RD2-team08=
| RD2-score08=L

| RD3-team01=
| RD3-score01=L
| RD3-team02=
| RD3-score02=W

| RD3-team03=
| RD3-score03=L
| RD3-team04=
| RD3-score04=W

| RD4-team01=
| RD4-score01=W
| RD4-team02=
| RD4-score02=L

| RD4-team03={{flagathlete|'Xavier Eluère|FRA}}
| RD4-score03=W
| RD4-team04=
| RD4-score04=L

}}

 Referències 
 
 

 Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - Anvers 1920  a sports-reference.com''

Pesant